Kościół św. Joachima i św. Anny w Annopolu (nowy)
 Kościół św. Joachima i św. Anny w Annopolu (stary)